Zettersfeld är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Lienz och förbundslandet Tyrolen, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Zettersfeld är  meter över havet.

Terrängen runt Zettersfeld är huvudsakligen bergig, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Schleinitz,  meter över havet,  km nordväst om Zettersfeld. Närmaste större samhälle är Lienz,  km söder om Zettersfeld. 

I omgivningarna runt Zettersfeld växer i huvudsak blandskog. Runt Zettersfeld är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre